Чирешени има више значења:

 Чирешени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Чирешени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији